Francisco "Fran" Ayala (4 de octubre de 1982, partido de Esteban Echeverría) es un estudiante y político argentino de orientación trotskista, militante de Izquierda Socialista, partido que conforma la sección argentina de la Unidad Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional. Actualmente es parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores junto al Partido Obrero y al Partido de los Trabajadores Socialistas. Es referente provincial de la juventud.

UNLZ 
Estudiante de la carrera de marketing de la facultad de sociales, desde 2016 integró las lista del FIT, logrando en su primera elección 8%. En las elecciones del 2018 donde se consiguió una secretaría de género y diversidad, primera en toda la universidad de Lomas de Zamora, desde donde se realizaron diversas actividades de concientización para los estudiantes.

Referencias 

Ateos de Argentina
Personas del partido de Esteban Echeverría
Políticos de Argentina
Trotskistas de Argentina